Кангвон (историјска провинција), некадашња провинција Кореје (1413-1896)
 Кангвон (Северна Кореја), провинција у Северној Кореји
 Кангвон (Јужна Кореја), провинција у Јужној Кореји